Katharinenberg steht für:

Ortsteile:
 Katharinenberg (Dänischenhagen), Ortsteil der Gemeinde Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein 
 Katharinenberg (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Katharinenberg (Südeichsfeld), Ortsteil der Gemeinde Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Berge (nach Höhe sortiert):
 Jabal Katrina (deutsch: Katharinenberg) (2637 m), auf der Sinai-Halbinsel, höchster Berg in Ägypten
 Katharinenberg (Wunsiedel) (618 m), im Fichtelgebirge bei Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Katharinenberg (Kaiserstuhl) (492,4 m), im Kaiserstuhl bei Endingen am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

eine Straße:
 Katharinenberg (Stralsund), Straße in der Stadt Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Deutschkatharinenberg
 Katharinaberg
 Katharinenburg